Koźlice est le nom de plusieurs localités en Pologne :

 Koźlice (Lubin)
 Koźlice (Polkowice)
 Koźlice (Zgorzelec)